Paisley kan syfta på:

Paisley, Skottland – stad i Skottland
Paisley (motiv) – ett mönster i form av en grönsak formad till en vattendroppe
 Paisley (efternamn) – ett skotskt efternamn
 Paisley – en skotsk klan, se Paisley (efternamn)